Миннехаха () — североамериканский топоним:
 Миннехаха — административно-территориальный округ в штате Южная Дакота, США.
 Свободный штат Миннехаха — некогда существовавшая автономная зона, созданная эко-анархистами.